Подоба, Григорий Ефимович (1908—1985) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.
 Подоба, Иван Григорьевич (1842—?) — русский специалист в сфере овцеводства; педагог.
 Подоба — деревня в Шегарском районе Томской области, в составе Северного сельского поселения.